Moora kan syfta på följande platser:

Australien 

 Moora, Western Australia, 
 Moora (region), Western Australia,

Estland 

 Moora (ort i Estland), Lääne-Viru län, Laekvere vald, 
 Moora Oja, å, Lääne-Viru län, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar